Westerton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Durham
 Westerton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Sussex